Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1946)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1947)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1948)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1948/1949)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1949/1950)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1950/1951)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1952)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1953)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1954)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1955)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1956)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1957)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1958)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1959)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1960)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1960/1961)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1961/1962)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1962/1963)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1963/1964)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1964/1965)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1965/1966)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1966/1967)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1967/1968)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1968/1969)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1969/1970)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1970/1971)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1971/1972)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1972/1973)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1973/1974)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1974/1975)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. olsztyńskiego (1975/1976)